Constable kan syfta på:

Geografi 
 Constable, New York – en stad i Franklin County, New York, USA
 Constable Burton – en ort och civil parish i North Yorkshire, England
 Constable Bugt – en vik i Grönland, Danmark
 Constable Creek – förgrening
 Constable Lake – förgrening
 Constable Peak – en bergstopp i British Columbia, Kanada
 Constable Pynt – en udde i Grönland, Danmark
 Burton Constable – förgrening
 Melton Constable – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Mount Constable – en bergstopp i British Columbia, Kanada

Personer med efternamnet Constable 
 John Constable (1776-1837) – en brittisk landskapsmålare
 Roger Constable – en av de genomgående karaktärerna i Simon Ravens romansvit Alms for Oblivion